Тадини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тадини, Арканджело — святой Римско-Католической Церкви, священник.
 Тадини, Плачидо Мария (1759—1847) — итальянский кардинал, босой кармелит.